Saint-Saturnin peut faire référence à :

Communes françaises

 Saint-Saturnin, commune du Cantal
 Saint-Saturnin, commune de la Charente
 Saint-Saturnin, commune du Cher
 Saint-Saturnin, commune de la Lozère
 Saint-Saturnin, commune de la Marne
 Saint-Saturnin, commune du Puy-de-Dôme
 Saint-Saturnin, commune de la Sarthe

Noms composés
 Saint-Saturnin-de-Lenne, commune de l'Aveyron
 Saint-Saturnin-de-Lucian, commune de l'Hérault
 Saint-Saturnin-du-Bois, commune de la Charente-Maritime
 Saint-Saturnin-du-Limet, commune de la Mayenne
 Saint-Saturnin-lès-Apt, commune de Vaucluse
 Saint-Saturnin-lès-Avignon, commune de Vaucluse
 Saint-Saturnin-sur-Loire, commune de Maine-et-Loire
 Morvillers-Saint-Saturnin, commune de la Somme
 Ygos-Saint-Saturnin, commune des Landes

Anciennes communes 
 Saint-Saturnin, aujourd'hui intégrée à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme)
 Saint-Saturnin, aujourd'hui intégrée à Ygos-Saint-Saturnin (Landes)

Vin 
 Le saint-saturnin est aussi un vin rouge de pays d'Oc

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France